Га́ллахер (; ) — ирландская фамилия. Известные носители:

 Галлахер, Брендан (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Галлахер, Винсент (1899—1983) — американский гребец, коммандер ВМС США.
 Галлахер, Деклан (род. 1991) — шотландский футболист.
 Галлахер, Джимми (1901—1971) — американский футболист, участник чемпионатов мира 1930 и 1934 г.
 Галлахер, Джозеф (род. 1964) — швейцарский шахматист, гроссмейстер (1991).
 Галлахер, Джон (род. 1984) — американский актёр и музыкант.
 Галлахер, Кевин (род. 1966) — шотландский футболист и футбольный обозреватель.
 Галлахер, Конор (род. 2000) — английский футболист.
 Галлахер, Кэм (род. 1992) — американский бейсболист.
 Галлахер, Кэрол (, 1923—1966) — американская актриса.
 Галлахер, Лиам (род. 1972) — вокалист английской рок-группы Oasis, один из основателей и фронтмен рок-группы Beady Eye.
 Галлахер, Меган (род. 1960) — американская актриса.
 Галлахер, Ноэл (род. 1967) — гитарист, вокалист и автор песен английской рок-группы Oasis, основатель и фронтмен рок-группы Noel Gallagher’s High Flying Birds.
 Галлахер, Патрик (род. 1968) — канадский актёр.
 Галлахер, Питер (род. 1955) — американский актёр.
 Галлахер, Пол Ричард (род. 1954) — английский прелат, ватиканский дипломат и куриальный сановник.
 Галлахер, Рори (1948—1995) — ирландский блюз/рок гитарист.
 Галлахер, Сэм (род. 1995) — английский футболист.
 Галлахер, Уильям (1881—1965) — британский политик, один из создателей Коммунистической партии Великобритании, депутат Палаты общин.
 Галлахер, Хелен (род. 1926) — американская актриса, танцовщица и певица, обладательница двух премий «Тони» и трех «Эмми», а также «Драма Деск».
 Галлахер, Хью (1903—1957) — шотландский футболист.
 Галлахер, Шейн (род. 1973) — американский музыкант индонезийского происхождения, гитарист.
 Галлахер, Эйдан (род. 2003) — американский актер и певец.
 Галлахер, Эллен (род. 1965) — современная американская художница, живописец, создаёт также графические работы, скульптуры, фильмы.
 Галлахер, Юджин (род. 1950) — американский религиовед и педагог.

Прочее 
 Gallaher Group — табачная компания, один из крупнейших в Великобритании производителей сигарет.

Примечания